TEB steht als Abkürzung für:

 verschiedene ehemalige französische Straßenbahnen, siehe Liste von Straßenbahnen in Europa#Frankreich
 Flughafen Teterboro in Teterboro, US-Bundesstaat New Jersey nach dem IATA-Code
 Triethylboran, eine chemische Verbindung
 Trinationaler Eurodistrict Basel, internationale Region um die Schweizer Stadt
 Transit Explore Bus

Teb steht für:

 El Teb, eine Oase im sudanesischen Bundesstaat al-Bahr al-ahmar

TEB